Война – остър, безкомпромисен конфликт между отделни лица или групи, свързан с насилие, борба за контрол, надмощие, експлоатация, поглъщане или унищожение между различни хора, интереси, общества или групи вътре в едно общество.

Война може да се отнася още за:
 Война – игра с карти
 Война – река в Североизточна България
 „Война“ (Rat) – югославски филм от 1960 г.
 „Война“ – руски филм от 2002 г.
 „Война“ (Krigen) – датски филм от 2015 г.